La Copa del Emir es la copa nacional de fútbol en varios países:

 Copa del Emir en Kuwait.
 Copa del Emir en los Emiratos Árabes Unidos.
 Copa del Emir en Catar.